Paterno eller Paternò kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Paterno Calabro, kommun, Kalabrien, Provincia di Cosenza, 
 Paterno, Abruzzo, Provincia di Teramo, 
 Paterno, Basilicata, kommun, Basilicata, Provincia di Potenza, 
 Paternò, kommun, Sicilien, Catania, 
 Paterno, Toscana, Province of Florence, 
 Paterno, Lazio, Provincia di Frosinone,

Se även

 Paderno

Robotskapade Italienförgreningar